

Konačna tablica

Napomena
17.kolo: Utakmica NK Kamen Vetovo-NK Boraca Kuzmica je prekinuta u 7.minuti pri rezultatu 0:0. Utakmica je registrirana 0:3,a NK Kamen je kažnjen oduzimanjem 2boda.

 PPK Kutjevo je ispalo u doigravanju za ulazak u 3. HNL – Istok od prvaka 1. ŽNL Brodsko-posavska:
NK Budainka Slavonski Brod –  PPK Kutjevo 0:0 2:1  

NK Slaven Gradac je ispao u 2. ŽNL Požeško-slavonska.

Rezultati

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
|

Županijski kup

Pobjednik će sljedeće sezone nastupati u Nacionalnom kupu

Finale [14.svibnja 2003.]:
Stadion "NK Slavonija" u Požegi
Gledatelja 200. Stanje travnjaka: odlično. Vrijeme: hladno. Sudac: Igor Mihalj (Požega).

NK Slavonija Požega - NK Eminovci			1:0

SLAVONIJA: Bognar, Blaškovic, Da. Fucek (Obucina 46'), Miškulin, Dr. Fucek, Hel, Hodak (Pandža 56'), Mujcin, Zaric (Pavelic 68'), Bešlic (Kalnak 38'), Brnjic (Rajkovic 63')                                                                                                                                                              EMINOVCI: Nenadovic, Varela, Žutic, Mauzner, Kikic (Fumic 75'), Martinovic (Raspudic 78'), M. Grbeš, Cališ, J. Grbeš (Zrncic 75'), Mekic (Hejn 84'), Jozak (Kaprel 75')

Strijelac: 1:0 Mujcin 67'

Žuti kartoni: nema
Crveni kartoni: nema

Izvori 
 

2002-03
požeško-slavonska-1